Van Johnson (acteur), Amerikaans acteur (1916-2008)
 Van Johnson (coureur), Amerikaans coureur (1927-1959)